Мирчинк — фамилия, может означать:

 Мирчинк, Георгий Фёдорович (1889—1942) — советский геолог, академик АН Белорусской ССР.
 Мирчинк, Михаил Фёдорович (1901—1976) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР.

 Мирчинк, Софья Георгиевна (1913—1962) — советский геолог.
 Мирчинк, Татьяна Георгиевна (1927—2009) — советский миколог, почвовед.

См. также 
 Мирча
 Мирче
 Мирчев